De Premier League 1911/12 was het tweede seizoen van het Maltese nationale voetbalkampioenschap. Er degradeerden dit jaar geen clubs aangezien de volgende jaren gespeeld zal worden met 8 clubs in plaats van 5.

Eindklassement

Externe link 
Malta - List of Final Tables

Malta